Лавал () град је у Француској у региону Лора, у департману Мајен.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 51.233.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Сучава
  Лавал
  Бостон
  Модесто
  Гандија
  Метман
  Ватава
  Гаранго
  Ловеч
  Халкидики (округ)

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској